Stictococcus är ett släkte av insekter. Stictococcus ingår i familjen Stictococcidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sköldlöss
Stictococcus